KSK De Jeugd Lovendegem is een Belgische voetbalclub uit Lovendegem. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4732 en heeft geel en blauw als kleuren. De club speelde in haar bestaan ruim een decennium in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club sloot zich na de Tweede Wereldoorlog aan bij de Belgische Voetbalbond en bleef er jarenlang spelen in de provinciale reeksen. Lovendegem klom er op en in 1974 bereikte men voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, de Vierde Klasse. Men eindigde er het echter als op twee na laatste en zo zakte de club na een jaar weer naar het provinciaal voetbal.

In 1993 bereikte De Jeugd Lovendegem nogmaals de nationale reeksen, twee decennia na de vorige keer. Ditmaal kon men er zich wel handhaven in Vierde Klasse. De eerste twee seizoenen eindigde men in de middenmoot. In het derde seizoen, 1995/96, eindigde Lovendegem als vierde en haalde er bovendien een plaats in de eindronde. Na een zege tegen Torhout 1992 KM, werd men daar echter uitgeschakeld door Stade Leuven na het nemen van strafschoppen. Twee seizoenen later, in 1998, werd men derde en speelde men opnieuw de eindronde. Ditmaal was Eendracht Hekelgem er te sterk. Twee seizoenen later ging het heel wat minder met de club. Lovendegem werd afgetekend allerlaatste in zijn reeks en zo degradeerde men in 2000 na zeven jaar nationaal voetbal weer naar de provinciale reeksen.

In 2002 kon men na twee jaar provinciaal voetbal weer terugkeren in Vierde Klasse. Lovendegem kende er een moeilijk eerste seizoen, werd 13de, en moest naar een eindronde om te strijden tegen degradatie. Dankzij een zege tegen Jeunesse Rochefortoise wist men er het behoud in Vierde Klasse te verzekeren. De club bleef het moeilijk hebben in bevordering en in 2005 moest men weer de degradatie-eindronde spelen. Ditmaal bracht een zege tegen Tempo Overijse de redding. Het daaropvolgende seizoen 2005/06 verliep opnieuw moeilijk. Lovendegem eindigde pas als zestiende in zijn reeks, en liet enkel het geteisterde KEG Gistel, dat in zware financiële en sportieve moeilijkheden verkeerde en pas extremis nog in Vierde Klasse was toegelaten, achter zich. Na vier jaar zakte Lovendegem opnieuw naar Eerste Provinciale.

Na een paar jaar zakte men daar in 2009 nog verder naar Tweede Provinciale. In 2011/12 werd men daar kampioen en promoveerde men terug naar Eerste Provinciale.

In het seizoen 2016-2017 degradeerde Lovendegem naar Tweede Provinciale.

Resultaten

Externe links 
 http://www.ksklovendegem.be/

Lovendegem
Lovendegem
Sport in Lievegem